Ivo Ratej, slovenski hokejist, * 11. september 1941, Celje.

Ratej je bil dolgoletni član kluba HK Celje, igral je tudi za KHL Medveščak. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1964 v Innsbrucku, 1968 v Grenoblu in 1972 v Saporu.

Pregled kariere

|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 62/63
|
| 15
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 63/64
|
| 23
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 64
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 64/65
|
| 30
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 65/66
|
| 16
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 66/67
|
| 23
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 67
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 67/68
|
| 36
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 68
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 68/69
|
| 38
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 69/70
|
| 27
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mannheimer ERC
| Nemška liga
| 70/71
|
| 35
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 72
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |260
| bgcolor="#7FFF00" |75
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Celje
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti Adler Mannheim